Trenton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Trenton Township (Iowa)
 Trenton Township (Kansas)
 Trenton Township (Missouri)
 Trenton Township (North Dakota)
 Trenton Township (Ohio)
 Trenton Township (South Dakota)